Скандия (город, Миннесота) — город в округе Вашингтон, штат Миннесота, США.
 Скандия (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.